El nombre de iglesia de San Acisclo y Santa Victoria es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas en honor de san Acisclo y Santa Victoria, que fueron mártires en Córdoba (España).

Iglesias

Andorra 
 Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria, iglesia católica en la localidad de La Massana;

España 
 Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Arroyuelos (Valderredible),  Cantabria;
 Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria, iglesia católica en la localidad de Castro del Río,  provincia de Córdoba;
 Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria, iglesia católica en la localidad de Dosrius,  provincia de Barcelona;
 Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria, iglesia católica en la localidad de Cerdanyola,  provincia de Barcelona;
 Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria, iglesia católica en la localidad de Gironella,  provincia de Lérida;
 Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria, iglesia católica en la localidad de Lanciego,  provincia de Álava;
 Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria, iglesia católica en la localidad de Pangusión (Valle de Tobalina),  provincia de Burgos;
 Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria, iglesia católica en la localidad de Surp (Rialp), provincia de Lérida;
 Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria, iglesia católica en la localidad de Talltendre (Bellver de Cerdaña),  provincia de Lérida;